Патриша Аркет () е американска телевизионна и филмова актриса.

Носителка е на награди „Еми“, „Златен глобус“, „БАФТА“ и „Оскар“. Номинирана е за 2 награди „Сателит“ и 3 награди „Сатурн“. Известни филми с нейно участие са „Истински романс“, „Ед Ууд“, „Стигмата“, „Човешката природа“, „Юношество“, сериалите „Медиум“, „Престъпна империя“, „От местопрестъплението“ и други.

Биография

Ранни години 
Патриша Аркет е родена на 8 април 1968 г. в Чикаго, Илинойс, в семейството на актьора Луис Аркет и Бренда Оливия. Сестра е на Розана, Алексис, Ричмънд и Дейвид, които също са актьори.

Избрана филмография 
Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Американски актриси
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Еми
Носители на „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля
Родени в Чикаго